Уо́шберн, или Уошбёрн (), — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Уошберн, Брэдфорд (1910—2007) — американский исследователь, альпинист, фотограф и картограф. 
 Уошберн, Эбигейл (род. 1977) — американская певица и исполнительница на банджо.
 Уошберн, Элиху Бенджамин (1816—1887) — американский политический деятель, один из создателей Республиканской Партии США.

Топоним 
 Уошберн — государственный гражданский аэропорт в штате Северная Дакота, США.
 Уошберн — административно-территориальный округ в штате Висконсин, США.

Другое 
 «Уошберн» — американский производитель музыкальных инструментов.

Примечания